Ельвдален (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ельвдален — місто у Швеції, у лені Даларна.